L'expression « Prix des lycéens » désigne par ellipse plusieurs prix :
 le Prix des lycéens de cinéma, un prix cinématographique franco-belge ;
 le Prix Jean-Renoir des lycéens, un prix cinématographique français ; 
 le Prix des lycéens de littérature, un prix littéraire franco-belge ;
 le Prix Goncourt des lycéens, un prix littéraire français ;
 le prix Imaginales des lycéens, un prix littéraire français ;
 le Prix lycéen du livre d'économie et de sciences sociales, un prix littéraire français ;
 le Prix lycéen du livre de philosophie, prix littéraire français ;
 le Prix Méditerranée des lycéens, un prix littéraire français ;
 le Prix du polar lycéen d'Aubusson, un prix littéraire français ;
 le prix Renaudot des lycéens, un prix littéraire français.
 le Prix des lycéens allemands, un prix de littérature jeunesse français décerné par les lycéens allemands.

Voir aussi 
 César des lycéens